Абраан (, «Авраам») — португальська власна назва.

Топоніми

Монте-Абраан — парафія.